Orden (lateinisch  ‚Ordnung‘) bezeichnet:

 eine geistliche Vereinigung, siehe Ordensgemeinschaft, Ordensinstitut, Orden (Religion) und Freimaurerorden
 eine weltliche Vereinigung, siehe Ritterorden oder Studentenorden
 eine staatliche, militärische oder kirchliche Auszeichnung, siehe Orden und Ehrenzeichen
 Orden (Heraldik) als Prachtstück in der Heraldik

Orden bzw. Van Orden ist der Familienname folgender Personen:

 David Orden, US-amerikanischer Agrarökonom
 Derrick Van Orden (1969), US-amerikanischer Politiker 
 Geoffrey Van Orden (* 1945), britischer Politiker

ORDEN steht als Abkürzung für:

 Organización Democrática Nacionalista,  paramilitärische Organisation in El Salvador

Siehe auch:

 Groß Orden

Abkürzung